Шпигун

Фільми:
 Шпигуни (фільм, 1928)
 Шпигуни під прикриттям
 Шпигуни, як ми
 Шпигуни-союзники